Fu – gatunek chińskiej poezji
 Fu – brązowe naczynie używane w starożytnych Chinach
 Fu – miejscowość w zachodnim Nepalu
 Fu, właśc. Łukasz Gaweł – polski raper